Хемпхилл ():

 Хемпхилл, Джон (1803—1862) — американский политик, сенатор США от Техаса.
 Хемпхилл — округ, расположен в США, штате Техас.